

Antroponimi 
Bernardi – cognome di lingua italiana

Astronomia 
268P/Bernardi – cometa periodica del Sistema solare
27983 Bernardi – asteroide del Sistema solare

Persone

Cognome composto
Giorgio Bernardi Perini – latinista, filologo e traduttore italiano
Antonino Bivona Bernardi – botanico italiano
Luigi Rossi Bernardi – medico e biochimico italiano

Altro
Aeroporto Mario de Bernardi – ufficialmente noto come Aeroporto di Pratica di Mare, aeroporto militare situato nel comune di Pomezia, area metropolitana di Roma
Bernardi – catena di negozi di abbigliamento italiana
Miari, Giusti & C. Triciclo Bernardi – automobile in configurazione triciclo costruita dalla Miari & Giusti nel 1894
Palazzo Martini Bernardi poi Palazzo Baroncini – edificio di Firenze
Premio Giorgio Bernardi – riconoscimento assegnato al miglior arbitro di calcio debuttante in Serie A
Villa Martini Bernardi – villa di La Lastra, frazione di Firenze
Villa Martini Bernardi – villa di Borgo San Lorenzo, città metropolitana di Firenze

Pagine correlate
Bernardis
De Bernardi